Okręty US Navy o nazwie USS "Pueblo":
 Pierwszy "Colorado" (ACR-7) był krążownikiem pancernym, który został przemianowany na "Pueblo" (CA-7) i był w służbie w latach 1905-1927.
 Drugi "Pueblo" (PF-13) był fregatą typu Tacoma, który był w służbie w latach 1944-1947.
 Trzeci "Pueblo" (AGER-2) był amerykańskim statkiem badawczym (wywiadowczym), który jest najbardziej znany z powodu zajęcia go przez żołnierzy północnokoreańskich w 1968. Zdarzenie to jest znane jako incydent Pueblo.

Pueblo